Натуральне число 1860
 1860 рік до нашої ери
 1860 рік нашої ери